Assisi Szent Klára (1194–1253) középkori itáliai szerzetesnő, a róla elnevezett apácarend, a klarisszák megalapítója
Montefalcói Szent Klára (1268 k.–1308) szentként tisztelt középkori itáliai apáca